Моше Сафди () (род. , , Палестина (ныне Израиль)) — израильский, канадский и американский архитектор.

Биография 
Моше Сафди родился в 1938 году Хайфе, старший сын в семье выходцев из Сирии. Отец, Леон, уроженец Алеппо, торговец текстилем. Мать, Рахель, из семьи выходцев из Алеппо, поселившейся в Англии, работала секретарём. Родители познакомились и начали семейную жизнь в Палестине. В возрасте 15 лет Моше Сафди переехал вместе с родителями в Монреаль (Канада). Окончил Университет Макгилла по специальности «Архитектура» в 1961 году и практиковался под руководством Луиса Кана в Филадельфии.

Когда ему было 24 года, его дипломная работа была выбрана для осуществления на Всемирной выставке 1967 года (Expo 67), проходившей в Монреале. Этот проект под названием Хабитат 67 (), представляет собой жилой комплекс, сооружённый из объёмных элементов, которые установлены на место подобно блокам конструктора Lego. В 1967 году Моше вернулся в Израиль, где участвовал в восстановлении старого Иерусалима. В 1978 году переехал в США в связи с преподаванием в Гарвардском университете.

Проживает в Кембридже (Массачусетс, США), является гражданином Канады, Израиля и Соединённых Штатов. Его компания, Moshe Safdie and Associates, Inc. имеет филиалы в Торонто и Иерусалиме.

Семья 
Первая жена (1959—1981) — Нина Нусимович, двое детей — дочь Тааль, архитектор, и сын Орен, драматург. Вторая жена — Михаль Роннен, израильский фотограф, дочь художницы Веры Роннен (1930—2015);  две дочери.

Внучатые племянники — братья Бенджамин и Джошуа Сафди, режиссёры.

Избранные проекты и постройки 

 Мемориальный комплекс Халза. Анандпур, Пенджаб, Индия
 Хабитат 67. Жилищный комплекс на всемирной выставке Expo 67. Монреаль, Канада
 Культурный центр Кирбол (). Лос-Анджелес, Калифорния, США
 Музей искусств Телфар (Telfair). Саванна, Джорджия, США
 План города Модиин. Израиль
 Бывшее здание Сити-холла. Оттава, Канада (вместе с Корнелией Оберландер)
 Национальная галерея Канады (). Оттава, Канада (вместе с Корнелией Оберландер)
 В комплексе Яд ва-Шем: несколько главных зданий, включая Детский мемориал и новый центральный музей, а также Вагон для перевозки скота — мемориал депортированным. Иерусалим, Израиль
 Здание Еврейского объединённого колледжа. Иерусалим, Израиль
 Центр Мамилла и Посёлок Давида (). Иерусалим, Израиль
 Библиотечная площадь. Ванкувер, Канада (вместе с Корнелией Оберландер)
 Центр исполнительского искусства. Ванкувер, Канада
 Здание публичной библиотеки. Солт-Лэйк-Сити, США
 Пристройка к аэровокзалу номер 3. Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, Израиль
 Курортное здание и казино «Marina Bay Sands». Сингапур
 Центр исполнительского мастерства Кауффмана (). Канзас-Сити, США
 Комплекс зданий Еврейского колледжа. Ньютон (Массачусетс), США
 Международный аэропорт Персон (совместно со Скидмор, Оуингс и Мэррил). Торонто, Канада
 Молельня коммерческой школы Гарварда, выпуска 1959. Кембридж (Массачусетс), США
 Могила Ицхака и Леи Рабин. Тель-Авив, Израиль
 Павильон «Jean-Noël Desmarais», музея Изобразительных искусств. Монреаль, Канада
 Американский Институт Мира. Вашингтон, США
 Комплекс зданий колледжа имени Элеоноры Рузвельт. Сан-Диего, США
 Музей науки и исследований. Вичита, Канзас, США
 Здание Окружного суда Соединённых Штатов. Спрингфилд (Массачусетс), США
 Штаб-квартира бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ. Вашингтон, США
 Комплекс кондоминиумов «The Esplanade». Кембридж (Массачусетс), США
 Музей цивилизации. Квебек, Канада

Примечания

Ссылки 

 Статья на сайте Зарубежная архитектура
 Фотографии Сафди и его проектов
 Моше Сафди на сайте Design Within Reach
 Статья на сайте Asian University for Women

Архитекторы Израиля
Архитекторы США
Архитекторы небоскрёбов
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Школы архитектуры Университета Макгилла
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Лаваля